Faint:

 Faint — пісня гурту Linkin Park в стилі ню-метал із альбому «Meteora» (2003).
 The Faint — американський інді-рок-гурт з міста Омаха.